Aleksandr Dyachenko (acteur) (né en 1965), acteur russe
Aleksandr Dyachenko (cyclisme) (né en 1983), coureur cycliste kazakh
Aleksandr Dyachenko (canoë-kayak) (né en 1990), kayakiste russe